Encyclopédie berbère (досл. ) — французская энциклопедия, посвящённая теме берберов. Издано 36 томов.

История 
Издавалась с 1984 по 2013 гг.

Первый том энциклопедии был издан в 1984 году издательством «Édisud» под эгидой Международного совета по философии и гуманитарным наукам при ЮНЕСКО . Первым главным редактором был Габриэль Камп. После его смерти в 2002 году новым главным редактором стал Салем Шаке — профессор берберских языков в Университете Экс-Марсель.

В 2010 году энциклопедия стала публиковаться издательством «Peeters Publishers», уже занимавшимся темой берберов.

Содержание 
Энциклопедия главным образом охватывает темы лингвистики, литературы, истории, географии и этнологии-антропологии берберов. В 2013 году был написан том 36.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Словари
Энциклопедии Франции
Энциклопедии
Энциклопедии на французском языке